Stratford är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Prince Edward Island, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Stratford ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Stratford är platt. Havet är nära Stratford åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Stratford. Närmaste större samhälle är Charlottetown,  km nordväst om Stratford. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prince Edward Island